Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна з рахунком 6–3, 6–4.

Це був перший турнір Великого шолома для сестер Вінус і Серени Вільямс. Вони поступились у першому колі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
1997 у жіночому тенісі
1997 в американському спорті